О́стров Си́дорова — наименование нескольких островов.

 Остров Сидорова — один из Островов Арктического института в Карском море.
 Остров Сидорова — российский остров в Японском море.
 Остров Сидоров — остров в Чупинском заливе Белого моря, .
 Остров Сидоров — остров на реке Бия, . Примечания